Adrian Zieliński (ur. 1986) – polski zawodnik MMA 
 Adrian Zieliński (ur. 1989) – polski sztangista